Музей кораблей викингов, или Музей судов викингов:
 Музей кораблей викингов в Осло (Норвегия).
 Музей кораблей викингов в Роскилле (Дания).